Борзе́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Борзенко Берта Георгіївна (1947) — завідувачка кафедри біохімії ДонНМУ ім. М. Горького, доктор біологічних наук, професор.
 Борзенко Віктор Михайлович — російський державний діяч, губернатор Нижньогородської, Гродненської та Курської губерній.
 Борзенко Георгій Фролович (1927-?) — радянський футболіст.
 Борзенко Олександр Олександрович (1806—1867) — перекладач, дослідник арабських і турецьких пам'яток
 Борзенко Олександр Олександрович (1847—1915) — правник.
 Борзенко Семен Борисович (1974) — новинар, політтехнолог, політик.
 Борзенко Сергій Олександрович (1909 — † 1972) — український радянський письменник.
 Борзенко Сергій Олександрович (1986) — український футболіст.

Українські прізвища
Прізвища на -енко